«Flight» puede referirse a:

Significado 
 Vuelo

Cine y televisión 
 Flight ("Águilas") (1929), película dirigida por Frank Capra.
 Flight ("Udaan") (2010), película dirigida por Vikramaditya Motwane.
 Flight ("El vuelo") (2012), película dirigida por Robert Zemeckis.
 The Flight' ("Beg") (1970), película dirigida por Aleksandr Alov y Vladimir Naumov.
 The Flight' (2013), película (c.) dirigida por Charlie Curran.
 Flight (2012), episodio (T08E24) de Grey's Anatomy.
 Flight (2006), episodio (T01E22) de Prison Break.

Música 
 Flight (1998), ópera de Jonathan Dove.
 Flight (2002), álbum de Building 429.
 Flight (1985), álbum de Thorgeir Stubø.

Miscelánea 
 Microsoft Flight (2012), juego.